Список хокимов:
 Список хокимов областей Узбекистана
 Список хокимов крупных городов Узбекистана
 Список хокимов районов города Ташкента

См. также 
 Список акимов Казахстана